Закуала има више значења:

 Закуала (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закуала, Уискилико (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закуала (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику